Kurier Warszawski – bogato ilustrowany miesięcznik o tematyce warszawskiej o objętości 68 stron w kolorze. 

Cykl wydawniczy: 15–20 każdego miesiąca z datą wyprzedzającą (np.: numer z datą lutową ukaże się w kioskach już między 15 a 20 stycznia).
Jednorazowy nakład wynosi 20 tys. egzemplarzy, które są kolportowane na terenie Warszawy i dawnego województwa warszawskiego. 

„Kurier Warszawski” zajmuje się na swoich łamach problemami i oceną prac władz stolicy, historią miasta, jej architekturą – i to zarówno tą tradycyjną, historyczną jak i tą nową, nowoczesną – bogato ilustrowaną kolorowymi zdjęciami i wizualizacjami. Zajmuje się także sprawami finansów miasta i jego mieszkańców, zdrowiem, urodą, nauką, komunikacją, kulturą oraz sportem i turystyką. W każdym numerze miesięcznika publikowane są specjalne dodatki tematyczne.

Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2006
Miesięczniki wydawane w Warszawie